Siergiej Kowalenko (koszykarz)
 Siergiej Kowalenko (niemiecki zapaśnik)
 Siergiej Kowalenko (rosyjski zapaśnik)
 Siergiej Kowalenko (piłkarz)
 Siergiej Kowalenko (strzelec)